О́льга Валенти́новна Пашко́ва (, ) — российский .

Биография 
В 1987—1989 работала в Центральном государственном архиве древних актов.

В 1989—1994 — сотрудник отдела неформальных организаций, главный хранитель фондов, ответственный секретарь Центра документации «Народный архив».

В 1994 году окончила Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета.

В 1994—2001 — эксперт, затем руководитель отдела газеты «Сегодня».

В 1999—2001 была одним из ведущих регулярной полосы «Времена», выходившей в газете «Сегодня» и посвящённой исторической тематике. Автор ряда публикаций по вопросам истории.

В 2001 году — ведущий эксперт аналитического департамента Центра политических технологий, публиковала статьи на аналитическом интернет-сайте «Политком.ру».

В 2001—2003 — выпускающий , заместитель главного редактора журнала «Деловая хроника».

В 2003—2004 — заместитель главного редактора «Еженедельного журнала». С 2004 — заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал».

С октября 2007 — генеральный директор «Ежедневного журнала».

С 2015 года занимается преподавательской деятельностью.

Бывший супруг — Сергей Пашков, шеф Ближневосточного бюро ВГТРК, собственный корреспондент программы «Вести» в Израиле. Сын - Кирилл (род. 1995).

Некоторые публикации 
 Герой Порт-Артура, погибший в сталинской тюрьме
 Жандармский генерал на страже престижа монархии
 Хотим подполковника!
 Выбор митрополита Иоанна
 Вместо военной службы — работа с трудными подростками
 Жаждавшие власти
 Последний привал Бонапарта
 Балтия — эпоха независимости

Примечания 

Выпускники МГИАИ
Архивисты СССР